Fuetscher ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Fuetscher (1894–1935), Philosoph
 Michael Anton Fuetscher (1774–1827), österreichisch-deutscher Maler